Piatykhatky (en ucraniano: Пятихатки) o Piatikhati (en ruso: Пятихатки) es una ciudad de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk. Está situada a 94 kilómetros al oeste de Dnipró. Su población es de 19.666 habitantes (2005).

Historia 
Piatykhatky se fundó en 1886 alrededor de una nueva estación de ferrocarril, donde se construyeron cinco casas,que dan nombre a la localidad (Piatykhatky significa literalmente "cinco casas"). En 1923, la localidad se convirtió en el centro de un raión y en 1938 obtuvo el título de ciudad.

Población 

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk